Сатира может означать:

 Сатира — самостоятельное произведение искусства (изначально, в античном мире — стихотворное), представляющее собой обличение различных явлений при помощи всевозможных комических средств; либо аналогичный литературный приём, являющийся частью произведений искусства других жанров. 
  (Sermones) — сборник стихотворений Горация.
  (Saturae) — сборник стихотворений Ювенала.
 «Сатиры» — сборник стихотворений Саши Чёрного, 1910 г.
 «Сатиры» — вокальная сюита в виде студийного альбома певца и композитора Александра Градского на стихи Саши Чёрного.
 «Сатиры» (Satires, Op. 109) — вокальный цикл Дмитрия Шостаковича для голоса и фортепиано на стихи Саши Чёрного.

См. также